Los mares que se encuentran pero no se mezclan es un fenómeno que se ha divulgado por medio de las redes sociales. Múltiples fotos y vídeos  han dado pie a pensar que se forma una perfecta barrera que consigue separar a un mar y de otro. Una de las imágenes que han circulado por Internet es la tomada por el fotógrafo Ken Smith en 2010 mientras navegaba por esa zona. Aunque esta no era la primera vez que se fotografiaba el fenómeno natural, ya en 2007 el profesor de ciencias oceánicas en la Universidad de California-Santa Cruz, Ken Bruland, había captado este fenómeno mientras investigaba el hierro que poseían las aguas marinas.

Localización 
El fenómeno se encuentra en el Golfo de Alaska, que es un accidente geográfico ubicado en la costa sur estadounidense. Cabe hacer la aclaración de que no se tratan ni de océanos ni de mares distintos, ya que toda el área corresponde al Océano Pacífico. Las distintas aguas provienen del Mar de Bering y el Pacífico del Norte. La agencia AFP verificó la existencia de este fenómeno al oeste de Canadá después de que Maryan Steve-Pearson grabara un vídeo el 2 de julio de 2015 en el estrecho de Georgia, cerca de Vancouver, mientras paseaba con su familia en un barco de la empresa canadiense British Columbia Ferry (BC).

Explicación 
Junto con la imagen se ha divulgado una historia que no es cierta, al menos todo lo que dice y de la forma en la que lo dice: que nunca se llegan a juntar. Fue el profesor Bruland quien lo desmintió, ya que sostuvo que la densidad, los residuos, la salinidad y otros factores hacían que ambas aguas no se juntaran de forma inmediata. Estos factores hacían que el proceso de mezclado fuera más lento, pero con el tiempo se homogeneicen y lleguen formar una sola masa de agua. El enfrentamiento de ambas aguas, en lo que parece una línea invisible que las divide, se debe a los conocidos eddies, remolinos generados por las corrientes oceánicas. Estos remolinos remueven los sedimentos y las aguas. Hasta que estos eddies no desaparecen se genera un fenómeno conocido como termoclinas o haloclinas, que son estas barreras naturales que hacen que las diferentes masas de agua estén en contacto pero que no se lleguen a mezclar. Estos motores naturales pueden verse desde la playa o bajo el agua, los eddies oceánicos, sin embargo,  pueden llegar a tener un diámetro de varios kilómetros, por lo que son visibles incluso por satélite, y pueden llegar a durar días o meses. Los remolinos no son estáticos, no aparecen siempre en el mismo lugar, pueden cambiar de apariencia, de tamaño y de longitud. Su ubicación depende de los obstáculos naturales que encuentren y de la situación meteorológica de la zona.

La diferencia de color entre estos dos tipos de aguas nace en los ríos como el Copper, que arrastra sedimentos, arcilla y hierro, lo que hace que se muestre una clara diferencia de color con respecto al resto del océano. Por otro lado, las aguas provenientes de los glaciares poseen un color más claro y cristalino debido a la desintegración de los bloques de hielo. La desintegración de los glaciales da lugar a un polvo llamado "harina glacial". Finalmente los sedimentos, la temperatura y el hierro se estabilizan y hacen que las diferencias de color desaparezcan, dando al océano de nuevo la apariencia normal.

Otro casos similares 
Después de las imágenes virales se ha hecho creer que este fenómeno solo aparece en la zona del Pacífico, pero lo único que tiene de peculiar las aguas del Golfo de Alaska es el contraste de colores que tienen sus aguas debido a que los sedimentos de arcilla la colorean y la enturbian, pero este fenómeno es observable en muchos otros puntos del planeta. 

 Ginebra, Suiza. El llamado Pointe de la Jonction es el lugar en el que se juntan el río Arve y el Ródano. El primero procede del valle del Mont Blanc, lo que le da un color blanquecino al agua debido a la harina glacial. La procedencia del río Ródano viene del lago Leman, por lo que adquiere un color más azulado.
 Brasil. Conocido como el encuentro de las aguas, donde se encuentra del río Negro, unas aguas muy oscuras, con el río Solimões, que tiene una tonalidad arcillosa. En este caso la separación de los ríos se debe a la diferencia de temperatura, de hasta 6 °C, y a la velocidad de sus aguas. Esta separación llega a extenderse hasta 6 kilómetros y 60 metros bajo el agua.
 Estados Unidos. En el parque nacional Tierra de Cañones, en la ciudad de Utah, se encuentran los ríos Green y el río Colorado, haciendo también una muestra de este fenómeno, aunque su mezcla es más rápida que la del resto de casos.

Referencias 

Ríos de Canadá